Президентские выборы в Чечне 2004 года прошли 29 августа. В результате выборов в первом же туре президентом Чечни был избран Али Алханов, за которого проголосовали  человек (73,48 % голосов). В выборах приняли участие  избирателя (85 %). Выборы были досрочными. Необходимость их проведения была связана с гибелью 9 мая 2004 года в результате теракта предыдущего президента Ахмат-Хаджи Кадырова. Международные наблюдатели не обнаружили серьёзных нарушений во время проведения выборов. В то же время правозащитники поставили под сомнение их демократический характер.

Кандидаты 
 Мовсар Хамидов — бывший сотрудник ФСБ России, с мая 2002 года вице-премьер Чечни, курировавший силовой блок.
 Абдулла Бугаев — историк, преподаватель Чеченского университета, в прошлом член правительства Чечено-Ингушской АССР, видный участник антидудаевской оппозиции.
 Умар Абуев — генеральный директор государственного унитарного предприятия «Чеченнефтехимпром».
 Ваха Висаев — советник президента Чечни.
 Махмуд-Хасан Асаков — экономист, главный специалист аппарата Госсовета Чечни.
 Магомед Айдамиров — предприниматель из Толстой-Юрта.

Ссылки 
 

Август 2004 года
Выборы 2004 года в России
Выборы главы Чеченской Республики
2004 год в Чечне
События 29 августа